Plusieurs monarques ont porté le nom de Georges  ou George  :

Empereurs 
 Georges , empereur de Trébizonde (1267-1280)
 Georges I Terter, tsar de Bulgarie (1280-1292)

Rois 
 Georges , roi d'Abkhazie (mort en 871).
 Georges , roi de Géorgie (1014-1027)
 Georges  de Dioclée roi de Dioclée de 1114 à 1118 et de 1125 à 1131.
 Georges  (1252?-1308), roi de Galicie et Volhynie (Lodomérie). 
 Georges , roi d’Iméréthie (1389-1396)
 Georges , roi de Kakhétie (1511-1513)
 Georges , électeur de Brunswick-Lunebourg (1698-1727) et roi de Grande-Bretagne et d'Irlande (1714-1727)
 Georges , roi des Hellènes (1863-1913)
 George Tupou , roi des Tonga (1875-1893)
 Georges , roi de Saxe (1902-1904)

Princes 
 Georges , prince d'Anhalt-Dessau (v. 1390-1474).
 Georges  de Gourie, prince de Gourie (1483/1491-1512)
 Georges  Rákóczi, prince de Transylvanie (1630-1648)
 Georges , prince de Waldeck-Pyrmont (1812-1813)

Ducs 
 Georges  de Mingrélie, duc d'Odishi (mort en 1323).
 Georges  de Poméranie (1493-1531), duc de la maison de Griffe.
 Georges , duc de Saxe-Meiningen (1782-1803)

Landgraves 
 Georges , landgrave de Hesse-Darmstadt (1567-1596)

Margraves 
 Georges , margrave de Bade (1453-1454) et évêque de Metz (1459-1484)

Comtes 
 Georges  de la Trémoille, grand chambellan de France (1384-1446).
 Georges , comte de Montbéliard (1526–1534, puis 1553-1558)

Ecclésiastiques 
 Georges , patriarche d'Alexandrie ().
 Georges , patriarche de Constantinople, saint orthodoxe ().
 Georges , patriarche d'Antioche ().
 Georges  de Byurakan, catholicos de l'Église apostolique arménienne ().

Autres 
 L'Ordre de Georges , ordre honorifique grec institué en 1915 et remplacé en 1975, du nom de Georges , roi des Hellènes.

Georges I